Лестене — власна назва.

Топоніми

Лестене — село.
 Лестене (річка)
 Лестенська волость